est un genre éteint de cétacés mysticètes basaux ayant vécu durant l'Oligocène supérieur, il y a environ  d'années, dans ce qui est actuellement le sud-est de l'Australie. Une seule espèce est connue, , décrite par le paléontologue Erich Fitzgerald en 2006 à partir de restes fossiles découverts sur la plage de Jan Juc, près de Melbourne, un lieu déjà connu pour la découverte d'autres cétacés fossiles, tels que Mammalodon, Prosqualodon et Waipatia. Contrairement aux mysticètes actuels, Janjucetus possède de grandes dents au lieu de fanons. Il est donc susceptible d'avoir été un prédateur qui saisissait et déchiquetait de grandes proies individuelles plutôt que de se nourrir par filtration. Cependant, ses dents peuvent s'imbriquer les unes dans les autres, un peu comme celles du Phoque crabier, qui se nourrit également par filtration, ce qui aurait permis un mode d'alimentation similaire. Son comportement de chasse était probablement semblable à celui du Léopard de mer, et ses proies pouvaient être des poissons de grande taille. Comme les autres mysticètes, Janjucetus n'utilisait pas l'écholocalisation pour se déplacer ou chasser, mais ses yeux exceptionnellement grands indiquent qu'il devait avoir une bonne vue.

Découverte et nommage 
Les seuls fossiles connus de Janjucetus ont été découverts dans le sud-est de l'Australie à la fin des années 1990 par un adolescent nommé Staumn Hunder, sur la plage de Jan Juc, au sud-ouest de Melbourne (État de Victoria), dans un dépôt de sédiments marins datant de la fin de l'Oligocène, c'est-à-dire de  d'années. Hunder rapporte avoir aperçu les fossiles de couleur brune sur un rocher alors qu'il surfait. Peu de temps après la découverte du site, Hunder et son père prélèvent le rocher et l'apportent à l'université Monash pour de plus amples recherches. Les restes fossiles bien conservés du spécimen catalogué NMV P216929 comportent un crâne presque complet, des mandibules, des vertèbres, des côtes, des omoplates et un radius, et ont été versés à la collection de paléontologie du , à Melbourne. Janjucetus est officiellement décrit par le paléontologue  en 2006 dans un article publié par la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B, dans lequel il présente le fossile de cétacé du Paléogène le plus complet d'Australie.

Le nom générique Janjucetus vient de Jan Juc, la localité proche de Melbourne où a été découvert le spécimen holotype, et du grec ancien , signifiant « cétacé », l'ensemble voulant littéralement dire « cétacé de Jan Juc ». L'épithète spécifique hunderi honore le nom de Staumn Hunder, le surfeur ayant découvert les premiers fossiles de l'animal.

Description 

La taille estimée de Janjucetus est d'environ  de longueur, soit à peu près la taille du Grand dauphin, et beaucoup moins que n'importe quel mysticète actuel. Le large museau, de forme triangulaire, n'est pas aplati ou allongé comme celui des baleines à fanons modernes. La mâchoire supérieure constitue environ 79 % du museau. Le crâne mesure environ . Les deux moitiés de la mâchoire inférieure sont fusionnées, contrairement à la symphyse mandibulaire flexible des baleines à fanons actuelles qui leur permet d'augmenter considérablement la taille de leur bouche. Par rapport aux archéocètes, qui sont des cétacés plus primitifs, le museau est plus large, ce qui peut avoir été précurseur des grandes bouches des baleines à fanons modernes.

Comme les autres mysticètes, Janjucetus ne possède pas la capacité d'écholocalisation, mais aurait eu une large ligne de graisse le long de la mâchoire inférieure, comme les baleines à dents modernes, ce qui signifierait qu'il pourrait détecter les signaux ultrasonores. L'animal a également des orbites oculaires inhabituellement grandes pour les mysticètes par rapport à sa taille corporelle, qui sont positionnées plus haut sur le crâne, ce qui signifie qu'il s'appuyait probablement sur une bonne vue au lieu de l'écholocalisation pour naviguer ou traquer des proies.

Janjucetus n'avait pas de fanons mais de grandes dents. Les incisives et les canines forment une rangée de dents coniques tranchantes, tandis que les prémolaires et les molaires ont la forme de lames dentelées. Les dents sont profondément enracinées et les dents jugales ont deux racines, peut-être des adaptations facilitant la manipulation de grosses proies. Les dents diminuent en taille vers l'arrière de la mâchoire. Les fossiles montrent que l'animal a des muscles temporaux développés, indiqués par leur emplacement sur le dessus de la tête, ce qui signifie qu'il aurait eu une morsure puissante. Sur la mâchoire supérieure, il y a six incisives, deux canines, huit prémolaires et quatre molaires. Sur la mâchoire inférieure, il y a six molaires et quatre incisives, l'ensemble formant un total de 40 dents. Celles-ci ont un émail fortement strié et les dents supérieures sont plus espacées que les dents inférieures. Ces dents montrent peut-être à quel point Janjucetus était spécialisé dans sa niche écologique, ou indiquent qu'il s'agissait d'une  compte tenu du succès évolutif ultérieur des mysticètes à fanons.

Classification 
Bien que Janjucetus ne possède pas de fanons, le genre est classé dans les mysticètes en raison de synapomorphies clés présentes dans l'anatomie du crâne, notamment la façon dont les os nasaux rencontrent les os du neurocrâne. Janjucetus est l'un des deux genres de la famille des Mammalodontidae, avec Mammalodon, également éteint, qui vivait aussi dans le sud-est de l'Australie. Dans l'article publié en 2006 par Fitzgerald, Janjucetus était initialement attribué à sa propre famille monotypique, que le paléontologue nommait Janjucetidae, mais une analyse cladistique ultérieure menée par le même auteur en 2010 l'a reclassé dans les Mammalodontidae, faisant de Janjucetidae un synonyme junior.

Le plus ancien mysticète à fanons identifié à ce jour, , date du Chattien, soit de la même époque que Janjucetus, ce qui indique que l'apparition des fanons serait antérieure à Janjucetus et que ce dernier est un cousin plutôt qu'un ascendant des mysticètes à fanons.

Janjucetus est l'un des six mysticètes à dents de l'Oligocène, les autres étant Mammalodon colliveri, Mammalodon hakataramea, , Aetiocetus et Llanocetus.

Ci-dessous, un cladogramme montrant le positionnement de Janjucetus à la base des Mysticeti, selon Berta , 2016 :

Paléobiologie 

Contrairement aux mysticètes plus dérivés, Janjucetus n'utilisait pas de fanons pour filtrer les aliments, mais utilisait des dents pour attraper de grandes proies telles que des poissons, dont des requins. Sa morphologie crânienne montre une convergence évolutive avec celle du Léopard de mer, ce qui signifie qu'il pourrait avoir utilisé une méthode d'alimentation similaire par capture et déchiquètement.

Cependant, il est possible que les dents de devant se soient imbriquées et que les dents de la joue aient produit un cisaillement lorsque la mâchoire était fermée, ce qui aurait peut-être permis au cétacé de filtrer les aliments comme le Phoque crabier. Une telle morphologie aurait pu précéder l'évolution vers des fanons, un trait commun aux mysticètes plus dérivés. La tête de Janjucetus est similaire aux têtes larges et émoussées des cétacés à dents actuels qui se nourrissent par succion, ce qui indique qu'il aurait pu se nourrir comme ces derniers.

Paléoécologie 
La plage de Jan Juc, où Janjucetus a été découvert, a également livré des fossiles fragmentaires de vertébrés, tels que des requins, des raies et des poissons téléostéens. Quelques fossiles d'oiseaux non décrits ont aussi été trouvés. Outre Mammalodon, les autres genres de cétacés qui y ont été trouvés sont Prosqualodon et Waipatia.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'espèces et de genres de cétacés éteints
 Cetacea
 Mysticeti
 Mammalodontidae

Liens externes 
 
 

Mysticeti
Cétacé préhistorique
Artiodactyle de l'Oligocène
†
Taxon fossile décrit en 2006
Paléontologie en Australie